(3040) Кодзаи () — небольшой астероид, который относится к группе астероидов пересекающих орбиту Марса и принадлежащий к светлому спектральному классу S. Он был открыт 23 января 1979 года чилийским астрономом W. Liller в обсерватории Серро-Тололо и назван в честь японского астронома Ёсихидэ Кодзаи.

Наиболее тесные сближения астероида с Марсом произойдут 10 января 2044 года — 0,034 а. е. (5,1 млн км) и 7 января 2188 года — 0,023 а. е. (3,4 млн км).

См. также 
 Список астероидов (3001—3100)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей